Gravesend, een plaats in het district Gravesham, in het Engelse graafschap Kent
Gravesend (Brooklyn), een wijk in het zuiden van het stadsdeel Brooklyn in New York.
Gravesend (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2020